Dragomilići (Foča-Ustikolina, BiH)
Dragomilići (Kalinovik, BiH)